Die Auflistung enthält Xbox-One-Spiele und wann sie veröffentlicht wurden. Darunter befinden sich 36 Xbox-One Exklusivtitel und 30 Microsoft-Exklusivtitel.

Legende:
 Ja = Exklusivtitel nur für die Xbox One verfügbar.
 Nein = Kein Xbox-One-Exklusivtitel. Das Spiel ist auch auf sonstigen Plattformen verfügbar.
 Microsoft = Exklusivtitel, der nur auf Microsoft-Plattformen verfügbar ist (Xbox-One und Windows).

Anmerkungen:

Einzelnachweise 

!
Xbox-One-Spiele